Die Wildwasserrennsport-Europameisterschaften sind eine internationale Sportveranstaltung im Kanu- und Kajaksport. Die Europameisterschaften im Wildwasserrennsport werden vom Europäischen Kanuverband (ECA) organisiert.

Veranstaltungen

Weblinks 
 canoe-europe.org. Offizielle Website der European Canoe Association (englisch)
 canoeresults.eu: Ergebnislisten der Kanurennsport-Europameisterschaften (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1997